Бузаки — топоним:

 Бузаки — коммуна в регионе Сардиния Италии.
 Бузаки — село в Камень-Каширском районе Волынской области Украины.